George DeWitt Lynch III  – cestista statunitense
 George Lynch  – chitarrista statunitense